Чертковское сельское поселение — муниципальное образование в Чертковском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — посёлок Чертково.

Административное устройство 
В состав Чертковского сельского поселения входят:
 посёлок Чертково,
 хутор Полтава.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 Сайт поселка Чертково

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Чертковского района
Приграничные с Украиной районы Российской Федерации